Hydrozetes är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1902. Hydrozetes ingår i familjen Hydrozetidae. 

Hydrozetes är enda släktet i familjen Hydrozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hydrozetes